Гвоздев, Михаил:
 Гвоздев, Михаил Алексеевич (1886—1961) — революционер и партийный деятель, бывший директор Платинового завода Союззолота.
 Гвоздев, Михаил Спиридонович (между 1700 и 1704 — не ранее 1759) — русский геодезист и путешественник 1-й половины XVIII века.